Motion Sickness (engl. für Reisekrankheit) kann folgende Bedeutungen haben:

Reisekrankheit, ein neurologisches Krankheitsbild
Motion Sickness: Live Recordings, ein Live-Album von Bright Eyes